Alexandru Golescu a fost combinația de prenume și nume de familie a doi politicieni români din secolul al XIX-lea, veri primari. Diferențierea și dezambiguizarea celor două nume se face la nivelul celui de-al doilea prenume. 

 Alexandru G. Golescu (Negru) (1819 - 15 august 1881), membru fondator al Partidului Național Liberal din România, și prim ministru al țării, văr primar al lui Alexandru C. Golescu-Albu.

 Alexandru C. Golescu (Albu) (1818 - 29 octombrie 1873), proprietar funciar și militant politici român din secolul al XIX-lea, văr primar al lui Alexandru G. Golescu-Negru.

Alte articole 
 Golești
 Golești (Bălilești), Argeș

Nume proprii
Politicieni români din secolul al XIX-lea
Români din secolul al XIX-lea